Kinginnera bezeichnet:
 Kinginnera (Berg, Arsuutaa), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kinginnera (Berg, Neria), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland